Miracle of Sound — музыкальный проект, основанный в 2010 году и известный в первую очередь своими музыкальными работами, написанными под впечатлением от конкретных компьютерных игр или фильмов, в их духе и стилистике. Музыкальные жанры — рок, техно, альтернатива, поп, ду-воп, джаз, гик-музыка. Основная аудитория — геймеры. Основатель, единственный постоянный участник и солист проекта — ирландец Гэвин Данн ().

История возникновения проекта 
До создания проекта Miracle of Sound Гэвин Данн около 15 лет играл в различных музыкальных группах. Как участник музыкальной группы Lotus Lullaby, вместе с другими её музыкантами в 2006 году выиграл Национальную студенческую музыкальную премию Банка Ирландии и получил премию «Murphy’s Live» журнала Hot Press. После распада коллектива этой группы он начал проводить эксперименты с написанием песен, которые тем или иным образом передают впечатление и настроение от компьютерных игр или их персонажей. Первой песней, написанной в этом жанре, стала «Gordon Freeman Saved My Life», вышедшая в 2010 году. Песня имела успех на YouTube, Гэвин сделал вывод, что подобное творчество имеет свою нишу и интересно для слушателей, и продолжил работу в этом направлении. Относительную известность проект получил после выхода в свет четвёртой песни — «Commander Shepard» (по мотивам игрового персонажа Капитана Шепарда), в 2011 году. Песня быстро стала популярной и известной в игровом сообществе, по мнению Гэвина и обозревателей индустрии игр именно она произвела «взрыв популярности» его творчества.

Сотрудничество с игровой индустрией 
С 2011 года Miracle of Sound на постоянной основе сотрудничал с игровым журналом и порталом The Escapist.

Ряд компаний игровой индустрии, таких как Ubisoft, BioWare, Bethesda, обратили внимание на работы Гэвина, и его песни были использованы для рекламных кампаний таких игр, как Mass Effect 3, Assassin’s Creed Syndicate, Watch Dogs, Fallout 4.

Музыка и оценки критиков 
Новые песни Гэвин Данн презентует в виде видеоклипов, выкладывая их на сервисе YouTube. Последние несколько лет видеоряд для этих клипов часто монтируют сами разработчики игр. По состоянию на март 2015 года Miracle of Sound выпустил более 120 треков, среди которых встречалась музыка, не только к компьютерным играм — например пять песен были посвящены сериалу «Игра престолов».

Гэвина называют «человек-оркестр», поскольку для своих композиций он использует и компьютерные программы, и разнообразные «живые» инструменты.

Сам Гэвин называет свой творческий процесс хаотичным, старается не писать песни без вдохновения, отмечает, что лучше всего ему удаются песни для игр, у которых детально проработан сюжет.

В соответствии с традицией компьютерных игр альбомы Miracle of Sound, посвящённые этой тематике, называются последовательно — Level 1, Level 2 и так далее, вплоть до Level 7, выпущенного в декабре 2016 года. Кроме этого Miracle of Sound выпустил два не связных с играми сборника: инструментальный альбом Vistas и метал-альбом . Альбом Metal Up сразу после выпуска на iTunes занял первые строчки рейтинга в жанре метал.

Критики называют Гэвина «весёлым мастером на все руки», работающим с «невероятным винегретом из музыкальных жанров и тем», отмечают «потрясающее соответствие музыки и текстов духу первоисточника» и рост качества композиций с каждым новым альбомом Miracle of Sound. Корреспондент издания 3DNews Артём Терехов называет проект Miracle of Sound «пожалуй, ярчайшим представителем направления» музыки, написанной под впечатлением от игр, и отмечает «оригинальность и остроумность» его композиций.

Совместные работы с другими исполнителями 
Гэвин не только выпускает песни собственного сочинения, но время от времени сотрудничает с различными музыкантами. Совместно с мексиканской исполнительницей Malukah в 2012 году была записана песня «Legends of the Frost». В 2014 году песня проекта «Cries of a Dead World» была включена в официальный саундтрек игры Wasteland 2. В 2015 году вышла в свет песня «I Am The Night», где повествование ведётся от имени персонажа компьютерной игры — Бетмена, в этом же году совместно с британским рэпером Dan Bull была создана песня «Metro — Last light rap» и увидела свет «Lady Of Worlds», над которой Гэвин работал совместно с Айлин Кеннеди ().

Дискография 
Список композиций альбомов с официальной страницы проекта Miracle of Sound на сервисе Bandcamp

 2011 — Level 1
 2012 — Level 2
 2013 — Level 3
 2013 — Level 4
 2014 — Level 5
 2014 — Vistas
 2015 — Metal Up
 2015 — Level 6
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%">
 2016 — Level 7
 2018 — Level 8
 2019 — Level 9

Примечания

Ссылки 
 
 
 Miracle of Sound на iTunes.

Певцы и певицы Ирландии
Композиторы музыки для компьютерных игр